Dan Pienaar (1893-1942), militaire sud-africain ;
Francois Pienaar (né en 1967), rugbyman sud-africain, sélectionné en équipe nationale de 1993 à 1996 ;
Gerhardus Pienaar (né en 1981), athlète sud-africain, spécialiste du lancer du javelot ;
Gysie Pienaar (né en 1954), rugbyman sud-africain, sélectionné en équipe nationale en 1980 et 1981, père de Ruan Pienaar ;
Louis Pienaar (1926-2012), avocat, ambassadeur et homme politique sud-africain ;
Michael Pienaar (né en 1982), footballeur namibien ;
Ruan Pienaar (né en 1984), rugbyman sud-africain, sélectionné en équipe nationale depuis 2006, fils de Gysie Pienaar ;
Steven Pienaar (né en 1982), footballeur sud-africain.